Тайская премьер-лига 2015 года () — 15-й сезон Тайской премьер-лиги. Он начался 13 февраля и окончился 13 декабря.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 

Таиланд
Чемпионат Таиланда по футболу
Спорт в Таиланде в 2015 году